Суперкубок Бразилии по футболу, () — клубный турнир по футболу, проводившийся в Бразилии в 1990—1992 годах и возобновлённый в 2020 году.

История 
В 1990 и 1991 годах разыгрывался по классической системе — между победителем Кубка Бразилии и чемпионом страны прошлого сезона.

В 1992 году разыгрывался между чемпионом Бразилии и чемпионом Серии B (второй по значимости дивизион в стране). Тот турнир 1992 года также известен под названием «Кубок чемпионов Brahma» (Taça Brahma dos Campeões).

В 2013 году КБФ объявила, что Суперкубок будет возрождён в классическом формате в 2015 году — чемпион Бразилии (им стал «Крузейро») должен был сыграть с чемпионом Кубка Бразилии («Атлетико Минейро»). Оба клуба представляют Белу-Оризонти и штат Минас-Жерайс.

Однако спустя год, когда был опубликован календарь клубных соревнований в Бразилии, места для Суперкубка страны в нём не нашлось. Директор по соревнованиям КБФ отметил, что возможность проведения этого турнира можно обсудить и включить в календарь в будущем. 

В 2020 году Суперкубок Бразилии был возрождён в классической схеме. Чемпион Бразилии «Фламенго» разгромил обладателя Кубка Бразилии 2019 года «Атлетико Паранаэнсе». «Фламенго» выиграл и в следующем году. В 2022 году Суперкубок оспаривали «Атлетико Минейро», который в прошлом сезоне оформил «золотой дубль», и вице-чемпион «Фламенго».

Финалы

Статистика 
  Фламенго (Рио-де-Жанейро) — 3 победы (2 финала)
  Гремио (Порту-Алегри) — 1 победа
  Коринтианс (Сан-Паулу) — 1 победа
  Атлетико Минейро — 1 победа

Примечания

Ссылки 
 

Бразилия
Футбольные соревнования в Бразилии